Der Begriff relative Entropie wird als Synonym für folgende Begriffe verwendet:

Transinformation (gegenseitige Information)
Kullback-Leibler-Divergenz

Um Verwechslungen auszuschließen, sollte der Begriff relative Entropie gemieden werden.